Bykovo: cittadina della oblast' di Volgograd
 Bykovo: cittadina della oblast' di Mosca

Pagine correlate

 Bykov